Margherita d'Ungheria (1175 – vivente ancora nel 1223), figlia di Bela III d'Ungheria, andata sposa nel 1186 ad Isacco II Angelo e che, rimasta vedova, sposò in seconde nozze Bonifacio I del Monferrato;
Santa Margherita d'Ungheria (1242 circa – 1271), figlia di Bela IV d'Ungheria, monaca domenicana e santa.